Paterna de Castille est née dans le comté de Bardulia, aux limites des provinces de Burgos et de Cantabrie, au début du , et morte en 848, certainement dans son palais de Naranco. Elle est inhumée dans le panthéon des rois des Asturies, à Oviedo. Le panthéon royal de style baroque, où sont ensevelis les rois des Asturies, se trouve dans la chapelle du roi Casto, de la cathédrale de cette ville.

Les sources écrites ne sont pas claires sur ses ascendants, sa descendance et même sa biographie, mais on peut émettre des hypothèses et certains faits semblent eux clairement établis.

Son nom

Rodrigo Sánchez de Arévalo écrira 600 ans après son mariage que la femme de Ramiro se prénomme Urraca. Don Luis de Salazar (1658 – 1734), le grand généalogiste espagnol, lui donnera le nom de Urraca Paterna. D’autres historiens parleront de deux femmes Paterna et Urraca, mais El Chronicon de Sebastian, évêque et historien de Salamanque, nous dit qu’elle se prénomme Paterna.

Sa famille

Paterna est de la tierra de Burgos et l’unique héritière du comte de Bardulia, Diego Rodríguez. C’est la thèse de Luis de Salazar y Castro, que défendit Rodrigo Sánchez de Arévalo qui donne une liste des premiers comtes de Castille, en se servant de documents trouvés dans l’église de Auca. Parmi ceux-ci, Rodrigo Frolaz, fils de Fruela, roi des Asturies (757-768), lui-même fils d', roi des Asturies, et d'Ermesinde, fille de Pélage. Sa mère est peut-être Paterna de Porcelos, ce qui expliquerait son prénom et le surnom de son petit-fils Diego Porcelos.

Son mariage

 a certainement été mariée avec une Galicienne, peut-être prénommée Gontroda, et mère de Ordoño, roi des Asturies et d’autres enfants. Quand  se remarie avec Paterna de Castille en 842, l’on peut être surpris. Pourtant c’est à la mort d’ et nous savons qu’il s’agit bien de la famille de sa seconde femme, Paterna de Castille, dans le comté de Bardulia. Or Rodrigo de Castille, leur fils, ne peut être né en 842 ou 43. Son demi-frère, le roi, lui confie des responsabilités dès la mort de leur père en 850 ou peu après. Soit ils n’étaient pas mariés avant 842 et elle était concubine ce qui est courant chez les rois germaniques, soit Rodrigo de Castille n’est pas son fils. Il naît d’une première, ou d’une deuxième peut-être prénommée Urraca de Aurea ? En tous les cas, Paterna est citée sur de nombreux documents aux côtés de son mari.

Biographie 

Selon différentes sources, elle règne effectivement avec son mari et pendant qu’il gagne des batailles, elle fait construire de nombreuses églises et donne beaucoup de dons à celles qui existent. Selon certaines sources, elle n’est pas morte en 848, mais en 861 à Oviedo.

Sa descendance

Notes et références

Articles connexes 
 
 Rodrigo de Castille

Naissance en Castille-et-León
Personnalité féminine du IXe siècle
Comte de Castille
Noble des Espagnes médiévales
Histoire de la Castille
Personnalité castillane
Décès en 848
Noblesse asturienne du haut Moyen Âge
Personnalité du haut Moyen Âge par nom